Once Upon a Time, équivalent anglais de la locution française « il était une fois », peut désigner :

Cinéma 
 Once Upon a Time, un film américain réalisé par Harry Solter en 1910 ;
 Once Upon a Time, un film sorti en 1944 ;
 Wonseueopon Eotaim - Once Upon A Time, un film japonais réalisé par Jeong Yong-Ki en 2008 ;
 Once Upon a Time…, un court métrage en noir et blanc p par Karl Lagerfeld en 2013 ;
 Once Upon a Time… in Hollywood, un film américano-britannique de Quentin Tarantino sorti en 2019 ;
 Once Upon a Time in Hong Kong, film hongkongais de Felix Chong prévu pour 2022.

Télévision 
 Once Upon a Time, une série télévisée américaine diffusée sur ABC depuis 2011 ;
 Once Upon a Time in Wonderland, une série télévisée américaine diffusée sur ABC de 2013 à 2014, dérivée de la première.
 Once, Upon Time, en français Il n'était pas une fois, épisode de la seconde série Doctor Who diffusé en 2021.

Musique 
 Once Upon a Time, album de Donna Summer sorti en 1977 ;
 Once Upon a Time: The Singles, compilation de Siouxsie and the Banshees sortie en 1981 ;
 Once Upon a Time, album de Simple Minds sorti en 1985 ;
 Once Upon a Time, chanson du groupe Air de 2007.

Jeux vidéo 
 Once Upon a Time, une série de trois jeux vidéo d'aventure sortis en 1991.

Voir aussi 
 Once Upon a Zipper, court métrage de Christie Conochalla sorti en 2014.
 
 
 

Homonymie de titre